Параграф может означать:

 Параграф — составная часть текста
 Знак параграфа
 Параграф — единица измерения в информатике
 «ПараГраф» — одна из старейших Российских IT-компаний